Johann (eller Hans) Rudolf Füssli kan syfta på:

* Johann Rudolf Füssli den äldre (1680–1761),  schweizisk målare
 Johann Rudolf Füssli den yngre (1709–1793), schweizisk målare och konsthistoriker
 Johann Rudolf Füssli den yngste (1737–1806), schweizisk målare och konsthistoriker